Наталья Викторовна Рощупкина (род. 13 января 1978 года, Липецк) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в пяти- и семиборье. Чемпионка Игр Доброй воли 2001 года. Участница Олимпийских игр 2000 года. Двукратная чемпионка России (2003, 2005). Мастер спорта России международного класса. Спортивный судья всероссийской категории (2015).

Биография 
Наталья Викторовна Рощупкина родилась 13 января 1978 года в Липецке.

С 1995 по 2009 год была членом сборной команды России по лёгкой атлетике. Чемпионка Европы среди молодёжи 1999 года. Трёхкратная обладательница Кубка Европы по легкоатлетическим многоборьям в общекомандном зачёте (1998, 2000, 2006). Обладательница Кубка Европы по легкоатлетическим многоборьям в личном зачёте 2000 года.

Окончила Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

После окончания спортивной карьеры стала работать тренером в СШОР № 5 г. Липецка, в которой в юности сама занималась под руководством Л. А. Филатовой и Б. А. Клюжева.

Член общественной палаты Липецкой области, член президиума Липецкой областной федерации лёгкой атлетики. В 2016 году стала членом президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
 

Многоборцы России
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года